КХЛ Младост је хокејашки тим из Загреба.

Трофеји
Хокејашка лига Југославије:
Првак (2) : 1947, 1949
Хокејашка лига Хрватске:
Првак (1) : 2008
Панонска Лига:
Првак (1) : 2008

Спољашње везе

 Званичан сајт клуба

М
Спорт у Загребу